La Batalla de Gabiene (316 a. C.) fue un enfrentamiento militar en el contexto de la segunda guerra de los Diádocos entre las fuerzas de Antígono I Monóftalmos y Eumenes de Cardia y terminó con la decisiva victoria del primero y la destrucción de la capacidad militar de su rival, quien poco después fue entregado por sus hombres y ejecutado.

Referencias 

Años 310 a. C.
Gabiene
Gabiene
Diádocos
Historia preislámica de Irán
Irán en el siglo IV a. C.